Termin -{TPP}- ima više značenja.

 Tiamin pirofosfat
 Tetrafenilporfirin
 Tripeptidilna peptidaza II, enzim